

Cinema 
I violenti di Borrow Street (Defiance) – film del 1980 di John Flynn
Defiance - I giorni del coraggio (Defiance) – film del 2008 di Edward Zwick

Geografia
Defiance (Iowa) 
Defiance (Missouri) 
Defiance (Ohio) 
Defiance (Pennsylvania)

Letteratura
Defiance – autobiografia di Savitri Devi
Defiance - Gli ebrei che sfidarono Hitler – romanzo di Nechama Tec

Musica
Defiance – gruppo musicale thrash metal statunitense 
Defiance – gruppo musicale punk statunitense 
Defiance, Ohio – gruppo musicale folk punk statunitense
Defiance – album dei Pro-jekt
Defiance – album dei Deströyer 666
Defiance – album dei Burning Starr

Televisione 
Defiance – serie televisiva prodotta dal 2013

Videogiochi
Defiance – videogioco MMORPG del 2013
Legacy of Kain: Defiance – videogioco